è una antologia dello scrittore giapponese Kōji Suzuki.  È il quarto ed ultimo capitolo della serie iniziata nel 1991 con Ring. Il libro consiste di tre storie brevi che accadono in differenti momenti, e sono tutte collegate con gli eventi dell'universo di Ring. I tre capitoli sono:
 Floating Coffin
 Lemonheart
 Happy Birthday

Collegamenti esterni 
 

Libri di The Ring
Raccolte di racconti di autori giapponesi
Raccolte di racconti horror